Торо́ро () — город на юго-востоке Уганды, на территории Восточной области. Административный центр округа Тороро.

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части области, вблизи границы с Кенией, на расстоянии приблизительно 170 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от столицы страны Кампалы. Абсолютная высота — 1185 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 2002 года численность населения составляла 42 473 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
В городе расположены: цементный завод (Tororo Cement Limited), пищевой комбинат, электростанция, а также предприятие по переработке фосфатов.
Сообщение Тороро с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Также в окрестностях города расположен  (IATA: TRY, ICAO: HUTO).

Примечания 

Города Уганды